Ел Баранко има више значења:

 Ел Баранко (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Баранко, Ладриљера (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Баранко (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Баранко (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Баранко (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Баранко (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Баранко (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баранко (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баранко (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баранко, Сан Хосе де лос Баранкос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Баранко (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранко (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранко (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранко, Лас Минас (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранко (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранко (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Баранко (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Баранко, Ел Росарио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Баранко (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Баранко (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Баранко (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Баранко (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко, Сантијаго Јањез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко, Адалхиса Фаријас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Баранко (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Баранко (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Баранко (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Баранко (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Баранко (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Баранко (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Баранко (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику